Muro puede referirse a:

Construcción 

 El muro cortafuego, muro resistente y diseñado para disminuir la velocidad de propagación del fuego.
 El muro cortina, sistema de fachada construida de forma continua por delante de la estructura del edificio.
 El muro de agua, recipientes o paredes llenas de agua que forman un sistema integrado de calefacción.
 El muro de carga (o «muro portante»), pared de un edificio que posee función estructural; es decir, aquella que soporta otros elementos estructurales del edificio, como arcos, bóvedas, vigas, etc.
 El muro de contención, tipo de estructura de contención rígida, destinada a contener algún material, generalmente tierras.
 El muro de seguridad, barrera con accesos restringidos que divide dos espacios o comunidades.
 El muro pantalla, tipo de pantalla (estructura de contención flexible), empleado habitualmente en ingeniería civil.
 El muro Trombe (o «muro Trombe-Michel»), tipo de muro de gran masa térmica empleado para calentar un edificio.

Muros de seguridad 

 El Muro atlántico (o «Muralla del Atlántico»), gran cadena de puntos de refuerzo ininterrumpida construida durante la IIGuerraMundial por la Alemania nazi.
 El Muro de Adriano (o «Muralla de Adriano»), antigua construcción defensiva en la isla de Britania, levantada entre los años 122 y 132 por orden del emperador romano Adriano para defender el territorio britano.
 El Muro de Berlín, construido por la República Democrática Alemana durante la Separación de Alemania.
 El Muro de Cisjordania (o «Barrera israelí de Cisjordania»), barrera, aún no finalizada, construida por el Gobierno de Israel.
 El Muro fronterizo Estados Unidos-México, valla de seguridad construida por Estados Unidos en su frontera con México.
 El Muro marroquí (o «Muro del Sahara Occidental»), conjunto de ocho muros defensivos, de una longitud superior a los 2720km, construidos por Marruecos en el Sahara Occidental.

Topónimos 

 Muro de los Arteos, antigua ciudad de la costa de la Propóntide de Asia Menor.

España 

 Muro de Ágreda, localidad del municipio de Ólvega, en la provincia de Soria, comunidad autónoma de Castilla y León.
 Muro (Baleares), municipio de la isla de Mallorca, en la provincia y comunidad autónoma de Islas Baleares.
 Muro de Aguas, municipio y localidad de la comunidad autónoma de La Rioja.
 Muro en Cameros, municipio de la comunidad autónoma de La Rioja.
 Muro de Alcoy, municipio de la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana.

Francia 

 Muro (Alta Córcega), comuna y poblado de la isla de Córcega.

Italia 

 Muro Leccese, localidad de la provincia de Lecce.
 Muro Lucano, comuna de la provincia de Potenza.

Portugal 

 Muro (Trofa), parroquia del municipio de Trofa.

Miscelánea 

 El muro, colección de novelas cortas del escritor francés Jean-Paul Sartre.
 El Muro de las Lamentaciones (o «Muro de los Lamentos»), único resto del principal templo hebreo de Jerusalén.
 El muro de pago, sistema que restringe el acceso a sitios web a usuarios sin suscripción.
 Muro (banda), banda española de heavy metal.
 La pájara (deporte) (o «muro»), situación de brusca fatiga que se produce durante una actividad física prolongada típica de maratones y carreras ciclistas, causada por agotamiento de las reservas de glucógeno del hígado y los músculos.

Enlaces externos